Pertile ist der Familienname folgender Personen:

 Aureliano Pertile (1885–1952), italienischer Opernsänger
 Ivo Pertile (* 1971), italienischer Skispringer
 Javier Pertile (* 1968), argentinisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Ruggero Pertile (* 1974) italienischer Marathonläufer
 Sandro Pertile (* 1971), italienischer Sportmanager